Orange Export Ltd. est une maison d'édition fondée et dirigée par Emmanuel Hocquard et Raquel. Entre 1969 et 1985, elle publie une centaine de livres d'écrivains et de poètes parmi lesquels Anne-Marie Albiach, Jean Daive, Claude Esteban, Roger Giroux, Joseph Guglielmi, Georges Perec, Pascal Quignard, Claude Royet-Journoud, Alain Veinstein, Jean-Luc Sarré. Les livres sont composés et imprimés par les éditeurs eux-mêmes dans le « désir de confronter une écriture et une intervention plastique avec ce support de la littérature que reste le livre ». Une anthologie des publications est parue chez Flammarion en 1986, qu'Emmanuel Hocquard  ainsi :

Bibliographie
 Emmanuel Hocquard & Raquel, Orange Export Ltd. 1969-1986, Paris, Flammarion, 1986.

Lien externe
 Site de Raquel
 Article de la revue Prétexte
Liste complète des livres publiés
 Naissance d'Orange Export Ltd.
 Raquel sur le site du Centre international de Poésie de Marseille

Notes et références 

Édition_indépendante